Фосфа́тные бу́феры — буферные растворы, для приготовления которых используют гидрофосфаты калия или натрия и дигидрофосфаты калия или натрия, соответственно.

Поскольку фосфорная кислота имеет несколько констант диссоциации, возможно приготовление буферных растворов со значениями рН от 6 до 8. Наиболее распространенным является фосфатный буфер с рН ≈ 7.

Фосфатные буферы широко используются в биохимии и молекулярной биологии.

Примечания 

Буферные растворы